De Borg-Warnertrofee (Engels: Borg-Warner Trophy) is de trofee voor de winnaar van de Indianapolis 500. De trofee is bezet met plaatjes met daarop de gezichten van de winnaars van de race. In het begin  (1936) was de prijs 10.000 Amerikaanse dollar. Tegenwoordig is de trofee 1,5 miljoen dollar waard.

De winnaar krijgt de trofee niet mee naar huis, maar het blijft in het Indianapolis Motor Speedway Hall of Fame Museum. Zijn of haar gezicht wordt wel vereeuwigd op de trofee.

Opmaak en details

Voorkant

Achterkant

Voet

Amerikaanse sportprijs
Indianapolis 500